Лізель Губер і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в третьому колі їх перемогли Сє Шувей і Анабель Медіна Гаррігес.
Кім Клейстерс зіграла свій останній матч у парному розряді перед тим як завершити кар'єру на цьому турнірі. Разом з Кірстен Фліпкенс у першому колі їх перемогли Ч Шуай і Чжуан Цзяжун.
Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Андреа Главачкова і Луціє Градецька з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=

Секція 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= В Кінґ Я Шведова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= П Герцог А Клепач
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ка Плішкова Кр Плішкова
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Н Братчикова О Панова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= С Халеп О Савчук
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Р Ворачова К Закопалова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Дате-Крумм А Возняк
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= Ю Гергес К Пешке
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09=

Посилання 
Main Draw 

Жінки, парний розряд
US Open, жінки, парний розряд
2012 у жіночому тенісі
2012 в американському спорті